

Персоналии 
 Анг Тян I — король Камбоджи (1516—1566).
 Анг Тян II — король Камбоджи (1806—1834).